Плен се може односити на:
 плен
или:
 Плен (место)
 Плен (филм)